Датский армейский авиационный корпус () — основа и предшественник современных датских ВВС. Был создан в августе 1922 года, после неудачных попыток, предпринятых между 1912 и 1919 годами. Корпус никогда не достигал своей штатной численности и ему приходилось довольствоваться только одной разведывательной эскадрильей из 8 Potez XV.A2 и учебной школой (первоначально оснащенной 5-ю старыми LVG B.III и парой новых учебных Fokker C.I). В 1925 году состоялось первое пополнение в виде 3-х модифицированных Fokker C.I и 22-х (15 двухместных и 7 одноместных) O-Maskinen (датская производная Fokker C.I) которыми начали заменять LVG B.III в учебном подразделении. Все эти новые самолёты были произведены королевской арсенальной мастерской (). Потезы в разведывательной эскадрильи были заменены Fokker C.VB, 5 из которых были поставлены компанией Fokker, а 13 построены в Дании.

К 1932 году, когда корпус был реорганизован в армейские авиационные войска () — разведывательная эскадрилья по-прежнему оставалась единственной. После реорганизации, Датские ВВС надеялись достичь численности двух истребительных и трех разведывательных эскадрилий. Фактически, к 9 апреля 1940 года — вступлении Дании во вторую мировую войну они состояли из:

1. Eskadrille 
Сформирована 1 ноября 1932 года в качестве первой истребительной эскадрильи датских ВВС. Эта часть первоначально была оснащена 4 Bristol Type 105D Bulldogs (первоначальные серийные номера J-151 — J-154), приобретенными в 1931 году. Пять лет спустя датское правительство получило лицензию на Gloster Gauntlet и после получения из Англии одного экземпляра в качестве эталона (серийный номер J-21), армейская авиационная войсковая мастерская () произвела ещё 17 экземпляров (J-22 — J-38). 1-я эскадрилья была полностью укомплектована в качестве первой датской истребительной части к концу 1938 года.

2. Eskadrille 
Сформирована 1 ноября 1932 года путём переименования единственной летной эскадрильей, имевшей к тому моменту Fokker C.VB. В июле 1937 года в Голландии были приобретены 2 Fokker D.XXI (серийные номера J-41 и J-42). Также была приобретена лицензия на их производство и в 1939—1940 годах Vaerksteder построил ещё 10 экземпляров. Эти самолёты были оснащены 825-сильным двигателем Mercury VIII и вооружены двумя 8-мм пулемётами DISA в фюзеляже.

Один из самолётов (J-42) в порядке эксперимента был оснащен 20-мм пушкой Madsen в подкрыльевых обтекателях. 2-я эскадрилья начала перевооружение на Fokker D.XXI в конце 1939 года. Все 12 самолётов были поставлены, но часть не освоила их в полном объёме к моменту захвата Дании. К этой дате на вооружении 2-й эскадрильи числилось 8 Fokker D.XXI.

3. Eskadrille 
Сформирована 1 ноября 1932 года. Отсутствие доступных ресурсов для формирования данной части привело к тому, что первоначально её оснастили 22 одно- и двухместными O-Maskinen, взятыми из летной школы (Flyverskole) в :da:Klovermarken. В 1933—1935 годах Haerens Flyvertropper Vaerksteder произвела по лицензии 23 новых разведывательных биплана Fokker C.VE. Эталонный самолёт производства Fokker и первые 11 экземпляров собственной постройки пошли на вооружение 3-й эскадрильи, заменяя учебные O-Maskinen. Они возможно были дополнены C.VB из состава 2-й эскадрильи и C.VE из состава 5-й.

5. Eskadrille 
Сформирована в 1935 году с вооружением вторым десятком построенных по лицензии Fokker C.VE. Неизвестно, имела ли эта часть самолёты к началу Второй мировой войны. Существует информация, что часть была расформирована в период 1935—1940 годов для поддержания численного состава 3-й эскадрильи на минимальном уровне в 12 самолётов.

Авиатехника Корпуса в 1912—1940 годы 
 1 B&S 1912—1913
 4 Maurice Farman 1913—1922
 3 Henri Farman 1913—1919
 1 Caudron 1914—1922
 1 Bleriot 1915
 2 Morane-Saulnier 1915—1919
 2 DK I & II 1916—1924
 12 °F.B. 5 1917—1924
 6 Type Aa. 1917—1919
 9 H.1 til H.5 1918—1924
 2 Södertälje Werkstad 17 1918—1924
 5 LVG B.III 1920—1929
 4 Brequet XIV. A2 1920—1927
 5 Avro 504K 1921—1931
 1 Rumpler B.I 1921
 1 Fokker D.VII 1922—1927
 5 Fokker C.I 1923—1933
 8 Potez XV H2 1923—1928
 2 Fokker S.III 1924—1927
 41 Fokker C.V IIIR 1926—1940
 22 O-maskinen IO, 1928—1940
 8 de Havilland Moth 1928—1940
 4 Bristol Bulldog IJ, 1931—1940
 15 De Havilland Tiger Moth IS, 1933—1940
 2 de Havilland Dragon IIS, 1934—1939
 2 Cierva C.30 (автожир) IM, 1936—1940
 18 Gloster Gauntlet IIJ, 1936—1940
 2 de Havilland Dragonfly IIIS, 1937—1939
 12 Fokker D.XXI IIIJ, 1938—1940

Источники 
 Paul E. Ancker: De danske militære flyverstyrkers udvikling 1910—1940, 1997, Odense Universitetsforlag, ISBN 87-7838-178-9
 Paul E. Ancker: De danske militære flyverstyrkers udvikling 1940—1945, bind II, første halvbind, 2001, Odense Universitetsforlag, ISBN 87-7838-368-4
 Paul E. Ancker: De danske militære flyverstyrkers udvikling 1945—1947, bind II, andet halvbind, 2006, Odense Universitetsforlag, ISBN 87-7674-071-4
 Jørgensen, J.:Hærens Flyvetjeneste i Luft- og Rumfartsårbogen 1990-91, 1990, Luft- og Rumfartsforlaget, ISBN 87-88396-13-4

Ссылки 
 Forsvarets fly før 1940

Вооружённые силы Дании
Дания